— ежегодная японская премия, присуждаемая с 2015 года журналом Da Vinci и видеохостингом Nico Nico Douga корпорации  лучшей новой серии манги. Премия вручается в двух категориях: первая для печатной манги, а вторая для веб-манги.

Описание 
Премия была учреждена 6 октября 2014 года в результате сотрудничества между журналом Da Vinci издательства Media Factory и видеохостингом Nico Nico Douga компании ; обе компании являются подразделениями . Первые награждения были проведены в 2015 году. Премия разделена на две категории: первая предназначена для манги, опубликованной в печатных изданиях, а вторая — для манги, опубликованной в Интернете. Чтобы получить право на участие, в серии манги должно быть опубликовано менее пяти томов-танкобонов. Окончательное решение принимается поклонниками. До 2021 года голосование было ограничено только Японией. В 2021 году на официальном сайте премии был запущен раздел на английском языке и голосование стало доступно за пределами Японии.

Финалисты премии

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

См. также 
 Next Light Novel Award

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии

Награды, появившиеся в 2014 году
Появились в 2014 году в Японии
Мероприятия, регулярно проводимые с 2015 года
Премии в аниме и манге